Keude (Trienggadeng), een plaats in Indonesië
Keude (Panteraja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing